Грачёва, Татьяна:
 Грачёва, Татьяна Александровна (род. 1973) — российская волейболистка.
 Грачёва, Татьяна Васильевна (1950—2023) — писатель, публицист и политолог.